L'evento a squadre maschili del tiro con l'arco ai XVI Giochi panamericani si è svolto tra il 17 e il 21 ottobre all'Estadio Panamericano de Tiro con Arco di Guadalajara, Messico. La squadra statunitense ha vinto la medaglia d'oro sconfiggendo in finale i padroni di casa messicani; medaglia di bronzo per la squadra cubana, vittoriosa nella finale per il terzo e quarto posto sui canadesi.

Calendario
Tutti gli orari secondo il Central Standard Time (UTC-6).

Risultati

Qualifiche
27 atleti di 9 paesi hanno partecipato.

Eliminazione diretta

Note

Voci correlate 
 Tiro con l'arco ai XVI Giochi panamericani
 Tiro con l'arco ai XVI Giochi panamericani - Squadre femminile
 Tiro con l'arco ai XVI Giochi panamericani - Individuale maschile
 Tiro con l'arco ai XVI Giochi panamericani - Individuale femminile

Tiro con l'arco ai XVI Giochi panamericani